Кубок Швеції з футболу 2020–2021 — 65-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швеції. Кубок вперше здобув «Гаммарбю» ІФ.

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня 2021

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

Груповий етап

1 група 

Результати

2 група 

Результати

3 група 

Результати

4 група 

Результати

5 група 

Результати

6 група 

Результати

7 група 

Результати

8 група 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 квітня 2021

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 квітня 2021

|}

Фінал

Посилання 
Офіційний сайт  
 Кубок Швеції на soccerway 

2020-2021
Швеція
Швеція
2020 у шведському спорті‎
2021 у шведському спорті‎